Laserpitium pseudomeum är en flockblommig växtart som beskrevs av Orph. Heldr. och Giovanni Battista Sartorelli. Laserpitium pseudomeum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
pseudomeum